

Geografia

Austria 
 Weiten – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Niemcy 
 Weiten – dzielnica gminy Mettlach w kraju związkowym Saara,w  powiecie Merzig-Wadern
 Weiten – dzielnica gminy Eberhardzell w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Biberach
 Weiten-Gesäß – dzielnica miasta  Michelstadt

Osoby 
 Emil Weiten (1907–1993), niemiecki polityk